(classement alphabétique)

 Frederic Lamond (1868-1948), pianiste et compositeur écossais
 George Lamond (né en 1967), chanteur américain
 Mary Jane Lamond (née en 1960), chanteuse et musicienne canadienne

Voir aussi